Sidi Yahia el Gharb är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Gharb-Chrarda-Béni Hssen, i den norra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Rabat. Sidi Yahia el Gharb ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Sidi Yahia el Gharb är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Sidi Yahia el Gharb. Runt Sidi Yahia el Gharb är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Sidi Yahia el Gharb är det största samhället i trakten. Trakten runt Sidi Yahia el Gharb består till största delen av jordbruksmark. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Gharb-Chrarda-Béni Hssen